Die Österreichische Fußballmeisterschaft 2000/01 wurde vom Verein Österreichische Fußball-Bundesliga ausgerichtet. Als Unterbau zur max.Bundesliga diente die eingleisig geführte Erste Division. Die dritte Leistungsstufe repräsentierten die Regionalligen Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) und West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg).

Erste Leistungsstufe – Bundesliga

Allgemeines 
Die Meisterschaftssaison 2000/01 konnte der Titelverteidiger FC Tirol Innsbruck erfolgreich durchsetzten, der Titel konnte eine Runde vor Saisonschluss mit einem 2:0-Heimsieg gegen Sturm fixiert werden. In der Qualifikation zur Champions League 2002 scheiterten die Tiroler allerdings an Lokomotive Moskau und nahmen so gemeinsam mit Rapid, GAK und Cupsieger Kärnten aus der Ersten Division am UEFA-Cup 2002 teil. Hierbei kamen Meister FC Tirol und Vizemeister Rapid jeweils in die zweite Runde, scheitern allerdings dort an Fiorentina beziehungsweise Paris SG.

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste 

siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Die Meistermannschaft des FC Tirol Innsbruck 
(In Klammern werden Einsätze und Tore angegeben.)

Zweite Leistungsstufe – Erste Division

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste 

|}

Dritte Leistungsstufe – Regionalligen

Regionalliga Ost 
Abschlusstabelle

|}

Regionalliga Mitte 
Abschlusstabelle

|}

Regionalliga West 
Abschlusstabelle

|}

Relegation 

Osterreichische Fußballmeisterschaft 2000/01
2000/01